Scolypopa är ett släkte av insekter. Scolypopa ingår i familjen Ricaniidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Halvvingar
Scolypopa